Hadwig steht für:

 Hadwig von Sachsen († 959), Ehefrau von Hugo dem Großen und Schwester von Kaiser Otto dem Großen
 Hadwig (Schwaben) († 994), Herzogin von Schwaben
 Hathwig (Essen) (auch: Hadwig), Äbtissin des Stifts Essen

Siehe auch:
 Hedwig